Aube steht für:

 Aube, einen 249 km langen Nebenfluss der Seine in Frankreich
 das nach diesem Fluss benannte Département Aube
 Aube (Ton), einen Nebenfluss des Ton in Frankreich
 Aube (Moselle), französische Gemeinde im Département Moselle
 Aube (Orne), französische Gemeinde im Département Orne
 Aube (Mosambik), Verwaltungsbezirk im Distrikt Angoche, Provinz Nampula, Mosambik
 Aube (französisch, deutsch: Morgendämmerung) für die mittelalterliche Liedgattung des Tagelieds

Aube ist der Familienname folgender Personen:
 Hyacinthe Aube (1826–1890), französischer Marineminister und Gouverneur von Martinique 

Siehe auch:
 Aubé